Az Úrvalsdeild 1935-ös szezonja volt a bajnokság huszonnegyedik kiírása. A bajnokságban négy csapat vett részt, a győztes a Valur lett. Ez volt a harmadik második bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998

1935
Izland 1